Příjmení (de la) Cerda nosí více významných osobností:

 Alfons de la Cerda (1270–1324/1333) – syn kastilského prince Ferdinanda
 Ferdinand de la Cerda (1255–1275) – kastilský princ, vévoda z Cerdy a v době královy nepřítomnosti regent království
 Karel de La Cerda (1326–1354) – byl hrabě z Angoulême, francouzský konstábl a oblíbenec francouzského krále Jana